Divci (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Divci (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo
 Divči, plaats in Slovenië